Harbo kan syfta på:
 Harbo, ort i Heby kommun, Uppsala län
 Harbo socken
 Harbo landskommun
 Harbo kyrka
 Harbo församling
 Harbo distrikt